Onderdistrict in Indonesië
 Tegalrejo (Yogyakarta), een onderdistrict van het regentschap/stadsgemeente Jogjakarta
 Tegalrejo (Magelang), een onderdistrict van het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tegalrejo (Gedang Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Tegalrejo (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Bayat), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Ceper), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Cilacap Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Purwantoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Poncowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Sawit), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Tegalrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Wirosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Tegalrejo (Rejotangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tegalrejo (Selopuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Tegal Rejo, doorverwijspagina